...e la vita continua – film del 1950
...e la vita continua – miniserie TV del 1984
E la vita continua (Zendegi va digar hich) – film del 1992 diretto da Abbas Kiarostami
E la vita continua – cortometraggio del 2012
...e la vita continua – album di Nino D'Angelo